Оване́с Ерзнкаци́ (; около 1230—1293) — армянский мыслитель и церковно-общественный деятель. Автор трудов по философии, грамматике, космографии, многочисленных поэм и песен. В своих научных работах касался также вопросов богословия и искусствоведения, вёл активную педагогическую и просветительскую деятельность. Прозвище Плуз получил из-за малого роста. Первым в армянской поэзии создал любовную поэму.

Биография 
Родился примерно в 1230 году, в городе Ерзнке или её окрестностях. Был сыном священника, по собственным словам, происходил из знатного рода. Начальное образование получил в родных краях, в частности в пустыни Сурб Минас. Продолжил обучение в Хор Вирапе, у Вардана Аревелци. В 1268 году получил степень вардапета. В 70-х годах путешествовал по Армении и Киликии, занимался преподаванием и проповедничеством. За это время обрёл большую известность, был одним из самых почитаемых проповедников и учёных Армении. К нему часто обращались за советом киликийские цари и дворяне высоких рангов. В 1280 году в Ерзнке, по просьбе священника Григора Санахнеци, написал два трактата — «Определения и правила ордена Братьев» и «Дальнейшие правила и советы светской молодёжи» (известные вместе как «Конституция братств Ерзнки»), с целью «исправления буйной молодёжи города». Эти труды основаны на тексты соответствующих реформ халифа ал-Насира. Затем стал сам возглавлять это «Братство Ерзнки», которое представляло собой объединение трудовых слоёв молодежи (вне зависимости от отрасльи ремесла или торговли). В 1281 году уехал в Иерусалим, где написал посвящённую церкви песню, «Истолкование речей Филона Александрийского», занимался переводами научных книг. Затем вернулся в Киликию, в 1284 году прочитал речь по поводу принятия рыцарства сыновей короля Левона — Хетума и Тороса. В конце 1284 года, по дороге обратно в Ерзнку, заехал в Тифлис, где прочитал проповедь для царского двора. После этого вернулся в Сурб Минас и занялся активной литературной деятельностью (большинство его произведений написаны в 1284—1293 годах). Боролся против униатства, писал антикатолические проповеди и речи. Современники называли его «святой и мудрый», «непобедимый», «сладкоголосый», «бюльбуль». Занимался переписью и распространением разных рукописей философского и богословского содержания, составлял сборники, сам написал множество трудов (сохранились более 100 авторских сочинений в стихотворной и прозаичной формах). В 1290 году, из-за вторжения мамлюков, был вынужден уехать в Киликию, где и скончался в 1293 году, в монастыре Акнер. Похоронен в монастыре Сурб Ншан в Ерзнке, согласно преданию, его могила долгое время была местом паломничества.

Ованеса Ерзнкаци Плуза долгое время путали с его младшим современником и одноимённым поэтом и философом, также известного как Ованес Ерзнакци или Цорцореци.

Творчество

Грамматика 
Долгие годы изучал работы армянских и иностранных грамматиков, преподавал грамматику в Ерзнке и Киликии. В 1291 году закончил трактат «Собрание грамматических толкований» (), который представляет собой компиляцию почти всех предшествующих армянских грамматических трудов. Написал к нему подробное предисловие и сделал добавления, дающие ясное представление о его взглядах. Важное источниковедческое значение имеют оставленные на маржах примечания, в которых содержатся информация о потерянных трудах Давида Анахта, Степаноса Сюнеци, Амама Аревелци, и других. «Собрание» Ерзнкаци стал основным источникам для последующих армянских грамматиков — Ованеса Крнеци, Есаи Нчеци, Ованеса Цорцореци. Взгляды Ерзнкаци на грамматику и язык в основном опираются на Давида Анахта и Вардана Аревелци, хотя он расходится с ними в частных случаях. Рассматривал грамматику как разумное искусство, а человеческий разум — «нечто приобретенный и излагаемый», ибо имеет два источника: ведомое и чувственное. Строго различал буквы и звуки, рассматривая «буквы» как звуковые эквиваленты «письмен». Из всех частей речи по степени важности выделял подлежащее, логически выводя правило, что в предложении подлежащее должно стоять на первом месте. Для таблицы спряжения пользовался формами как древнеармянского, так и среднеармянского разговорного языка, в качестве примеров приводил формы живого разговорного языка, таким образом освобождая грамматику армянского от искусственных форм спряжения, созданных грекофильской школой.

Как и другие армянские грамматики, хорошо относился к многообразию языков, считая это «добром». Однако если большинство армянских мыслителей считают первым языком — языком Адама — еврейский, Ованес предполагал, что «языком Адама в настоящее время владеют сирийцы и халдейцы», одновременно отмечая лингвистическую близость халдейского, сирийского и еврейского. Считал, что в первоначальном языке слова были даны вещам по их природе, однако, поскольку у последующих поколений божественный «дар речи» постепенно ослабился, имена перестали прямо указывать на природу вещей. Приводит учение о «сопряжённых» звуках в стройную систему, указывая применения этого учения в области этимологии, диалектологии и правописания.

Поэзия 

Написал более 10-и тагов, 5 шараканов, 2 панегирика, 1 космологическую поэму, более 70-и айренов и нравоучительных стихов. Язык произведений тщательно отработан и изыскан, в то же время ясен и доступен. Особую художественную ценность представляют его лирико-философские стихи и четверостишия, в которых поэт пишет о внутреннем мире человека того времени. В других произведениях, продолжая традиции армянской церковной поэзии, образно представлял мирных отцов-пустынников и святых как борцов против тьмы, называя их «боевые башни защищающей Армению крепости». Из церковных поэм особенна ценны его панегирики, один из которых посвящён Нерсесу Великому (1272 год), другой — Григорию Просветителю (1288 год). В космологической поэме «О небесных украшениях» (1012 строк) видно желание автора подражать стихотворным стилем «Тысяче строк» Григора Магистроса.

Из любовных стихов наиболее известен «Ованес и Аша», рассказывающий о любви между армянином и мусульманкой, дочерью кади, по имени Аша. Несмотря на средневековую религиозную нетерпимость, Ерзнкаци пишет о любви Ованеса и Аши с некоторым юмором, как о забавном случае. Для героев поэмы любовь сильнее веры: автор поставил земную жизнь человека, с её радостями и печалями, превыше всего и не призывал своих читателей к смирению и христианскому аскетизму.

В поэзии Ерзнкаци значительную роль играли его философские взгляды, что ясно выявляется в его получивших большую известность коротких нравоучительных стихотворениях и четверостишиях. В них нашёл отражение внутренний мир человека того времени, автор передаёт свою основную идею: «Мир слишком суетен, поэтому глупо жить недостойно». Остро реагировал на несправедливости и беззакония со стороны власть имущих.

Поэмы писал на среднеармянском языке.

Музыка 
«Собрание грамматических толкований», помимо лингвистических, содержит ряд музыковедческих сведений, в которых описываются армянские народные музыкальные инструменты, изучаются свойства звука как физического явления. Ерзнкаци создал обширную таблицу «разновидностей звуков», в которой звуки распределены согласно «размеру», «весу» и музыкальности. Музыкальное искусство он рассматривает как один из способов познания человека. По-новому интерпретирует античные теории о влиянии музыки на душу и тело, основываясь на взгляды Давида Грамматика, который делит искусство на три вида («добрую», «злую» и «среднюю»), предлагает более корректное деление — на «божественную» и «человеческую». Рассказывает о широко практикуемой в средневековой Армении лечении больных посредством музыки, особенно церковной, внедряет важные идеи о взаимосвязи между здоровьем человека и разными видами мелодий.

Философские сочинения 
Философские взгляды Ерзнкаци обобщены в сочинениях «О небесных телах», «Послание князьям гавара Екехяц», «Каждый, кто у власти…», «Великолепно учение Твоё», и т. д., но исключительную ценность представляет труд «Отрывки из писаний исламских философов». Пытался научным способом объяснить природные и социальные явления, найти причины их происхождения и развития. В вопросах мироздания придерживался материалистических взглядов, считал, что всё в природе (в том числе и созданное человеком) состоит из четырёх материй. Первая дала начало миру, вторая — звёздам и другим небесным телам, третья — четырём элементам, из которых состоят животные, растения и всё существующее на земле, а четвёртая — «материалам ремесленников» (дерево, железо и т. д.). Процесс получения новых составов при смешании четырёх элементов считал не «сверьестественным явлением», как некоторые его современники, а «тонкостью природы». Выражал идеи сохранения вещества, писав, что «вещество не может быть уничтожено, оно только меняет свой вид, форму и характер». Причиной существования времени и движения считал вращение неба вокруг земли, а следствием — рождение и смерть. Науки делил на три области:
 богословские, которых можно постичь только разумом и верой, ибо предмет их нематериальный
 естественные, которых можно постичь с помощью пяти чувств
 математика, которой можно постичь частично разумом и частично органами чувств.
Центральное место в его философских взглядах занимала осознание роли человека в космосе. Считал, что душа человека не имеет каких-то врождённых моральных качеств, сравнивал её с непашенным полем, на котором «что посеешь, то и пожнёшь». Человеческий разум образно представлял в виде судьи, который на основе принятого от органов чувств информации делает выводы и принимает решения.
Стремился к познанию мира образным мышлением и придавал важность художественному представлению действительности (например, когда писал «Бог создал все ощущаемые и телесные вещи из земли, одел их в зелень через посредство воды, сообщил им движение через воздух, придал им видимость и цвет посредством огня.» или «Весь этот мир вливается в наш разум через наши органы чувств, как через городские ворота.»). Особую ценность для изучения армяно-мусульманских философских взаимосвязей представляет его «Отрывки из писаний исламских философов». По всей видимости, это первый труд Ерзнкаци, написанный примерно в 1260 году. Представляет собой краткую редакцию «Посланий „Братьев чистоты“» и является первым переводом этих трудов арабских философов на другой язык и, в сущности, их христианизированной версией. Доктрина «Братьев чистоты» оказала большое влияние на сформирование мировоззрения Ерзнкаци. В труде не упоминаются какие-то конкретные имена, Ерзнкаци называет их просто «мудрецами иноверцов». Текст относительно небольшой (ок. 5000 слов). Долгое время ошибочно считался оригинальным произведением Ерзнкаци.

Естествознание 

Изучал медицину и фармацевтику, в своих трудах писал о внутренних органах, мускулах, органах чувств, кровообращении, структурах тела и мозга. В основном разделял взгляды Гиппократа и Галена. Подчёркивал тесную связь душевного и физического состояний человека, изменения душевного состояния объяснял происходящими в организме процессами. Считал, что наука должна сначала изучать человеческое тело, и только потом — его духовный мир. Передаёт важные сведения о проводимых в армянских лечебницах вскрытиях.

Продолжая традиции Ширакаци, пытался найти естественные причины физических феноменов. В 1284 году в Тифлисе написал труд «О движении небес» (), в котором изучена структура космоса, объясняется движение планет и звёзд (вокруг Земли) и некоторые природные явления, содержатся ряд сведений об Арктике, о длящихся там полгода днях и ночах, которые автор объясняет переходом солнца из одной полусферы в другую. Пытается доказать, что луна имеет свой собственный свет, приводя в качестве аргумента в том числе и этимологию названия на армянском. Продолжая традицию научных поэм, начатую Нерсесом Шнорали, Ованес по просьбе князя Аплоца положил этот труд на стихи, озаглавив его «Поэма о небесных украшениях» (). Его перу принадлежит также труд «О причинах землетрясений» ().

В целом можно сказать, что Ерзнкаци боготворил науку и любовь к ней, говоря, например, что «любовь к знаниям является оружием выживания и источником нравственной чистоты» или «не восхищаясь переменами луны или разноцветностью радуги, невозможно изучить природу этих явлений». Считая значение и роль науки наднациональными и внерелигиозными, он призывал изучать труды иностранных и иноверных учёных.

Цитаты 
 «И что же тогда искусство, если не познание мира мудростью и образным представлением, своевременно и надлежашим образом?»
 «Первая мудрость человека — познать самого себя.»

Примечания

Основная литература

Ссылки 
 Песня «Сегодня голос Отцовский»  в обработке Комитаса.
 Фрагменты шараканов Ованеса Ерзнкаци в переводе на рус.  («Канон Григорию Просветителю», «Канон Нерсесу Великому», «Шаракан семи пустынникам», «Шаракан полководцу Саргису»).
 Лирические стихи Ованеса Ерзнкаци в переводе на рус. (четверостишия — стр. 224, «Ованес и Аша» — стр. 225—227)
 С. Закарян. Ованес Плуз Ерзнкаци о власти и управлении

Писатели Армении
Философы Армении
Армянские поэты
Грамматики средневековой Армении
Средневековые армянские переводчики
Космографы